Сильвия Кампос (исп. Silvia Campos Herosmo; 24 сентября 1972 года, Мексика, место рождения неизвестно) — известная мексиканская  и .

В 1989 году стала обладателем Премии газеты El Heraldo de México в категории «Надежда».

В 1990—1994 годах была участницей мексиканской тинейджеровской поп-группы Timbiriche. Пришла в группу в апреле 1990 года вместо выгнанной оттуда Патти Танус.

Выйдя замуж за футболиста Мануэла Соля и решив посвятить себя произведению на свет детей, удалилась от публичной жизни. Известно только, что они живут в Гвадалахаре, столице мексиканского штата Халиско.

Биография 
Родилась 24 сентября 1973 года в Мексике. С самых ранних лет стала выступать на сцене и сниматься в теленовеллах. В 1989 году Сильвия Кампос принимает участие в теленовелле «Просто Мария», где она играет роль Виолетты, дочери Пабло и Амелии, после чего участвует ещё в некоторых теленовеллах. Всего Кампос снялась в семи теленовеллах и одном сериальном ситкоме. В Мексике Кампос более известна как певица, её песни посвящены любви и нежности. Начала выступать на сцене с 1990 года. Диски, записанные Сильвией Кампос в 1994 году, дважды занимали высшие строчки и певица получила за них премию.

Личная жизнь 
В 1996 году Сильвия Кампос выходит замуж за экс-футболиста Мануэля Сола и переезжает в Гвадалахару.

Сегодняшняя жизнь 
После свадьбы в 1996 году, данные о актрисе и певице Сильвии Кампос отсутствуют.

Фильмография

Теленовеллы телекомпании Televisa 
 1988 — Сладкое желание — Херменхильда Агуадо «La Regular»
 1989—1990 — Просто Мария — Виолетта Альвеар
 1990 — Лицо моего прошлого — Йоланда
 1991 — Шаловливая мечтательница — Барбара
 1992 — Мария Мерседес — Диана Сан Роман (убита в 1-й серии)
 1994—1996 — Розовые шнурки — Марсела
 1997 — Моя дорогая Исабель — Мари

Мексиканские теленовеллы свыше двух сезонов 
 1985—2007 — Женщина, случаи из реальной жизни (22 сезона) (снялась в двух сезонах в 1997 году)

Примечания

Ссылки 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1973 году
Родившиеся 24 сентября
Родившиеся в Мексике
Timbiriche